Гильом (Гийом) VI — имя ряда французских сеньоров:
 Гильом VI (герцог Аквитании) (1004—1038) — герцог Аквитании и граф Пуату (под именем Гильома IV) из рода Рамнульфидов в 1030—1038 годах.
 Гильом VI (граф Оверни) (ок. 1069—1136) — граф Оверни и Веле не ранее чем с 1096 года.
 Гильом VI (граф Ангулема) (ум. 1179) — граф Ангулема См. также 
 Вильгельм VI